Сельское поселение Кемское — сельское поселение в составе Вытегорского района Вологодской области. Административный центр — посёлок Мирный, расположенный в 93 км от районного центра и в 240 км от областного центра.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Кемский сельсовет (центром сельсовета является деревня Прокшино).

Экономика 
В сельском поселении работают Ковжинский лесхоз, Чернослободское лесничество, Ковжинский леспромхоз, Ольховская средняя общеобразовательная школа, 2 ФАП, Ольховский дом сестринского ухода, 2 почтовых отделения, детский сад, филиал сбербанка, аптечный пункт, мини-пекарня, магазины. Крупнейшие населённые пункты — посёлок Мирный и деревня Прокшино. В Прокшино пересекаются автотрассы  и .

География 
Расположено в юго-восточной части района на границе с Вашкинским районом. Территория — 230 га. Расстояние от центра сельского поселения до самого дальнего населённого пункта — 44 км. Граничит:
 на севере с Янишевским и Девятинским сельскими поселениями,
 на западе с Анненским сельским поселением,
 на юге с Андреевским и Ивановским сельскими поселениями Вашкинского района, Черозерским сельским поселением  Кирилловского района,
 на востоке с Архангельской областью.

На территории сельского поселения много лесов и озёр: Кемское, Сеза, Белое, Каменное, Ледозеро, Долгое, Толинское и др. Протекают реки Кема, Янсорка, Хибалка, Окштамка, Ньюкша, Индоманка (Большая Индоманка), Малая Индоманка, Глухарь, Шейручей, Шимка.

В восточной части поселения находится архангельский анклав вокруг урочища Поржала, с озёрами Климовское и Погостское, относившийся к У́хотскому сельскому поселению (Каргопольский район).

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Кемский сельсовет входили 26 населённых пунктов. С тех пор и до 1 марта 2010 года состав сельсовета и сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входят 26 населённых пунктов, в том числе
1 посёлок и
25 деревень, из них 12 жилые.

Примечания

Ссылки 
 Кемское сельское поселение на сайте администрации Вытегорского района

Карты 
 Топографическая карта P-37-101,102_ Патровская
 Топографическая карта P-37-99,100_ Ерчино
 Топографическая карта P-37-XXV,XXVI_ Вытегра

Муниципальные образования Вытегорского района
Сельские поселения Вологодской области